icek – prosty przyrząd stosowany w żeglarstwie oraz lotnictwie
 polskie zdrobnienie imienia Izaak, używane jako obraźliwe, pogardliwe określenie Żydów – te „icki", podobnie jak zdrobnienie od imienia Mojżesz – ten „mosiek"/te „mośki"